

Astronomia 
 Cratere Whiting – cratere su Venere

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Whiting – città della Contea di Lake, Indiana
 Whiting – città della Contea di Monona, Iowa
 Whiting – città della Contea di Jackson, Kansas
 Whiting – città della Contea di Washington, Maine
 Whiting – città della Contea di Addison, Vermont
 Whiting – villaggio della Contea di Portage, Wisconsin

Persone 
 Arch Whiting – attore statunitense
 Charlie Whiting – dirigente sportivo britannico
 Jim Whiting – artista e inventore britannico
 Leonard Whiting –  attore britannico
 Margaret Whiting – cantante statunitense
 Richard A. Whiting – compositore statunitense
 Richard Whiting – abate inglese